Slow Burn steht für:

 Slow Burn (1986), US-amerikanischer Film von Matthew Chapman 
 Slow Burn (2000), US-amerikanischer Film von Christian Ford
 Slow Burn – Verführerische Falle, US-amerikanischer Film von Wayne Beach (2005)